«Despierto» - o «Despierta»- puede referirse a:

Significado 
 Despertar, es la acción física de dejar el sueño y pasar a la vigilia.

Cine 
 Despierto (2007), película dirigida por Joby Harold.

Música 
 Despierta (1970), segundo álbum del roquero Miguel Ríos.
 Despierta (2009), segundo álbum de EBS.
 Despierta (2010), tercer disco del cantante Carlos Peña.
 Despierta (2006), canción de la cantante Edurne.
 Despierta (2013), canción del cantante Bunbury.